A 2002. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 16-án rendezték Kearnsben. Az aranyérmet a holland Gerard van Velde nyerte meg. A Magyarországot képviselő Baló Zsolt a 31. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekordok születtek:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

WR: világrekord

Források 

F01000